Unigenitus Dei filius („Gottes eingeborener Sohn“) ist das Incipit folgender päpstlicher Bullen:

 Unigenitus Dei filius (1343)
 Unigenitus Dei filius (1713)